Аббревиатура «ГРМ» имеет следующие расшифровки:
 Газораспределительный механизм
 Государственный Русский музей
 Глиссадный радиомаяк